Кружева (фильм, 1928) — художественный фильм 1928 года, производство СССР, режиссёр Сергей Юткевич.
 Кружева (фильм, 1984) (англ. Lace) — американский художественный мини-сериал 1984 года по одноимённому роману Ширли Конран.
 Кружева (фильм, 2008) — сериал 2008 года, производство Россия, режиссёр Дарья Полторацкая.
 Кружева (фильм, 2013) — художественный фильм 2013 года, производство Россия, режиссёр Иван Мережко.